Carl Dietrich Harries – chimico tedesco
 Cian Harries – calciatore gallese
 Mali Harries – attrice gallese